Albert Lawrence (1961) – ex velocista giamaicano
 Allan Lawrence (1930-2017) – fondista australiano